Sitio de Lille puede referirse a alguno de los de varios asedios de que fue objeto esta ciudad flamenca a lo largo de su historia.

El sitio de Lille de 1054, por Enrique III del Sacro Imperio Romano Germánico.
El sitio de Lille de 1128, por Luis VI de Francia.
El sitio de Lille de 1213, par Felipe II de Francia.
El sitio de Lille de 1297, por Felipe III de Francia, tras la Batalla de Furnes.
El sitio de Lille de 1302, por Roberto II de Artois.
El sitio de Lille de 1304, por Felipe III de Francia, tras la Batalla de Mons-en-Pévèle.
El sitio de Lille de 1667, ataque francés a la ciudad, en aquel entonces parte de los Países Bajos españoles, en el contexto de la Guerra de Devolución.
 El sitio de Lille de 1708, en el marco de la guerra de sucesión española.
 El sitio de Lille de 1792, por los austriacos en las Guerras revolucionarias francesas
 El sitio de Lille de 1914, por los alemanes en la Primera Guerra Mundial.
 El sitio de Lille de 1940, por los alemanes en la Segunda Guerra Mundial.